Paris-Roubaix 2017 var den 115. udgave af cykelløbet Paris-Roubaix. Det var det 15. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017 og blev arrangeret 9. april 2017. Løbet blev vundet af belgiske Greg Van Avermaet fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Lars Bak kørte for 
Mads Pedersen kørte for 
Magnus Cort kørte for 
Michael Mørkøv kørte for 
Mads Würtz Schmidt kørte for 
Matti Breschel kørte for 
Søren Kragh Andersen kørte for 
Asbjørn Kragh Andersen kørte for

Ruten

Resultater

Eksterne henvisninger

2017
UCI World Tour 2017